

Teatro 

 William Ratcliff – tragedia di Heinrich Heine
 William Ratcliff – opera di César Cui
Ratcliff – opera di Volkmar Andreae
 Guglielmo Ratcliff – opera di Pietro Mascagni

Cinema 

 William Ratcliff – film muto del 1922